Miejscowości w USA:
 Cardington – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Morrow
Gminy w USA:
 Cardington (ang. Cardington Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Morrow
W Wielkiej Brytanii:
 Cardington – miejscowość w hrabstwie Bedfordshire (Anglia)
 Cardington – miejscowość w hrabstwie Shropshire (Anglia)